

События 
 Основание фокейцами Элейи.
 535 (540) — Этруски в союзе с карфагенянами одержали победу у города Алалий на Корсике над греками. Подчинение Корсики этрусками.

Китай 
 7-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Ци и Цзинь поставили правителя в Янь.
 В 1 луне Лу и Ци заключили соглашение о дружбе. В 3 луне луский посол Шусунь Чо поехал в Ци для заключения договора.
 В 3 луне луский гун поехал в Чу, в 9 луне вернулся.
 В 4 луне, в день цзя-чэнь, в новолуние, было солнечное затмение (отмечено в «Ши цзи»). По современным данным, оно произошло 18 марта 535 года до н. э. 
 В 8 луне, в день у-чэнь умер князь Вэй Сян-гун (Э), ему наследовал при участии сановников Кун Чэн-цзы и Ши Чао сын от наложницы Юань (Лин-гун, эра правления 534—493), так как жена Сян-гуна из рода Цзян не имела сыновей. В 12 луне, в день гуй-хай Сян-гун был похоронен.
 В 11 луне, в день гуй-вэй умер луский сановник Цзисунь Су (Цзи У-цзы), его сменил Цзи Пин-цзы.
 В Лу умер сановник Мэн Си-цзы, его сменил Мэн И-цзы. Согласно источникам, он восхвалял юного Кун Цю.
 Чусцы схватили правителя Ми, сосланными заселили Чжанхуа.
 Один из чжэнцев (родичей Цзы-чаня) бежал в Цзинь, а Цзы-чань сформулировал правило о рангах изгнанников.

Родились 
 Ок. 535 — 475 — Гераклит, сочинение «О природе».

См. также

Примечания